O Campeonato Paulista de Rugby de 2012 foi a 24ª edição da principal divisão de rugby union do estado de São Paulo, organizado pela Federação Paulista de Rugby (FPR).
Campeão Paulista foi pela primeira vez Pasteur Athletique Club de São Paulo que e encerra domínio do São José Rugby Clube.

Equipes participantes

As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. O time que marca mais pontos conquista o título estadual. O último colocado vai disputar uma partida contra o time campeão da segunda divisão para definir o participante na principal divisão em 2013.

Jogos

1 Rodada

2 Rodada

3 Rodada

4 Rodada

5 Rodada

6 Rodada

7 Rodada

8 Rodada

9 Rodada

10 Rodada

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Campeão

Quadrangular de Acesso e Repescagem
O Bandeirantes, último colocado da primeira divisão, vai receber o vencedor do quadrangular paulista da segunda divisão, envolvendo os dois primeiros colocados do Paulista B - Tornados e Poli Rugby e os dois primeiros do Paulista do Interior- Wally´s Rugby e Piratas Rugby, para a disputa pela última vaga na elite do campeonato estadual de 2013.

Jogos

Final

Repescagem
Bandeirantes e Poli Rugby fizeram um aguerrido embate em disputa pela quinta e última vaga para o Paulista de 2013.

Ver também 
 Federação Paulista de Rugby
 Campeonato Paulista de Rugby
 Campeonato Paulista de Rugby Série B de 2012
 Campeonato Paulista de Rugby - Divisão de Acesso de 2012

Ligações externas 
 Página oficial da Federação Paulista de Rugby
 Página oficial da Confederação Brasileira de Rugby

2012
Rugby de 2012 no Brasil